Tuchengzi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tuchengzi (socken i Kina, lat 40,44, long 111,79), Inre Mongoliet, 
 Tuchengzi (socken i Kina, lat 41,72, long 114,10), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar